Brzeźce ist der Name folgender Orte in Polen:
 Brzeźce (Stężyca) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Stężyca
 Brzeźce (Białobrzegi) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Białobrzegi
 Brzezetz in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Birawa
 Brzeźce (Pszczyna) (Brzestz) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Pszczyna